Лещу́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Лещук, Вадим Вячеславович (род. 1986) — украинский футболист.
 Лещук, Вячеслав Михайлович (род. 1951) — советский футболист, украинский футбольный функционер и тренер.
 Бланко Лещук, Густаво (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Лещук, Евгения Степановна (1928—2010) — украинская поэтесса, автор текстов песен, общественный деятель, врач-невропатолог.
 Лещук, Иван (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Лещук, Игорь Алексеевич (род. 1996) — российский футболист.
 Лещук, Ольга Николаевна (род. 1971) — советская, российская и казахстанская ватерполистка.

См. также